Polo steht für:

 Polo (Sport), eine Sportart
 Polo (Flamenco), eine musikalische Form des Flamenco
 Polo (Unternehmen), deutscher Händler für Motorradbekleidung und -zubehör
 Polo (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 VW Polo, ein Automodell des Herstellers Volkswagen
 ein Reisgericht, siehe Persische Küche #Reisgerichte
 eine Aldeia in Mape, Osttimor
 Polohemd, ein Hemd
 Polo Ralph Lauren, ein US-amerikanisches Modeunternehmen 
 Kanupolo, eine Sportart

Polo ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Polo (Illinois)
 Polo (Missouri)
 Polo (Ohio)
 Polo (South Dakota)
 Polo Village (Arizona)

Polo ist der Name folgender Inseln der Philippinen:

 Polo (Dinagat Islands)
 Polo (Marinduque)

Polo ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Antonio Polo Uscanga (1935–1995), mexikanischer Richter
 Albert Serrán Polo (* 1984), spanischer Fußballspieler
 Alejandro Zaera-Polo (* 1963), spanischer Architekt
 Andy Polo (* 1994), peruanischer Fußballspieler
 Bernardo Polo, spanischer Stilllebenmaler des Barock
 Carmen Franco y Polo (1926–2017), spanische Autorin, Tochter von General Franco
 Carmen Polo y Martínez-Valdés (1900–1988), spanische Ehefrau von General Francisco Franco
 Cipriano Calderón Polo (1927–2009), spanischer Geistlicher und Kurienbischof
 Danny Polo (1901–1949), US-amerikanischer Klarinettist
 Eddie Polo (1875–1961), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Francisco Pina Polo (* 1959), spanischer Althistoriker
 Gaspar Gil Polo (um 1535–1591), spanischer Schriftsteller
 José Polo de Bernabé y Mordella (1820–1900), spanischer Vizeadmiral und Diplomat
 Joseph Polo (* 1982), US-amerikanischer Curler
 Juan Polo Pérez (* 1963), kolumbianischer Boxer
 Leonardo Polo (1926–2013), spanischer Philosoph
 Luis Polo de Bernabé Pilón (1854–1929), spanischer Diplomat

 Niccolò Polo († um 1300), venezianischer Händler und Reisender
 Teri Polo (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin

Polo ist der Vorname bzw. Künstlername:

 André Poloczek (1959–2022), deutscher Zeichner und Cartoonist
 Polo Hofer (1945–2017), Schweizer Rockmusiker

Siehe auch:

 San Polo